Juan Gómez Casas (Bordeus, 1921-Madrid, 2001), Secretari General de la CNT espanyola
 Juan Gómez Chicuelo (Barcelona, 1968), guitarrista, compositor i intèrpret de música flamenca 
 Juan Gómez González (Fuengirola, Màlaga, 1954 - Mèrida, 1992), futbolista 
 Juan Andrés Gómez (Curuzu Cuaitia, 1971), futbolista argentí que ocupava la posició de defensa 
 Juan Antonio Gómez Trénor, aristòcrata valencià 
 Juan Carlos Gómez Diaz (Còrdova, 1973), futbolista andalús que ocupava la posició de davanter 
 Juan Luis Gómez López (Màlaga, 1980), futbolista andalús que ocupa la posició de migcampista
 Juan Manuel Gómez Sánchez (Don Benito, 1981), futbolista extremeny que ocupa la posició de migcampista 
 Juan Mario Gómez Esteban (1958), Gran Mestre d'escacs basc